Děkanát Modřice nebo děkanství modřické je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 24 římskokatolických farností.
Funkcí děkana vykonává od 1. ledna 2000 P. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, farář ve Šlapanicích u Brna.

Literatura

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: Děkanství modřické

Modřice
Děkanství modřické
Modřice